«Джентльмен грабитель» () — дебютный криминальный кинофильм 2014 года режиссёра-документалиста Тристана Паттерсона о временах битников 1980-х годов. В основу сценария положены биографические сведения из жизни Эдди Додсона, прозванного в США «джентльменом грабителем», который ограбил 64 банка с июля 1983 года по февраль 1984 года — в том числе шесть банков за один день.
Фильм — участник конкурсной программы МКФ «Tribeca» 2014 года.

Сюжет 
Эдди Додсон (Джим Стерджесс) является владельцем мебельного антикварного магазина в Лос-Анджелесе, популярного даже у местных знаменитостей, и неисправимым плейбоем. Он спит со скучающими и богатыми «светскими львицами», вроде Тины (Патриция Аркетт), шикарно одевается и не собирается платить по счетам. Его наркомания кажется управляемой, но неуправляемая одержимость — жить не по средствам. Додсон должен немалые суммы безжалостным местным «акулам займа», чье терпение постепенно иссякает. И в первую очередь — жестокому французскому гангстеру Рою Фортуне (Кристофер Ламберт).

Эдди, без тени смущения, обкрадывает своих любовниц: Шарлотту (Хлоя Севиньи) и Тину. Но долг растет и после «самого последнего предупреждения» бандитов — очаровательный мошенник решает ограбить банк. Харизматичный и вежливый, с бутоном гвоздики в петлице дорогого пиджака, в ковбойской шляпе и с незаряженным пистолетом, он просто очаровывает молодых, привлекательных банковских кассирш — и вуаля: несколько тысяч в кармане. Влюбившись в шикарную красавицу Полин (Изабель Лукас), Додсон будет грабить ещё и ещё. Но вместо того, чтобы погасить свои долги награбленным, Эдди и Полин продолжают тратить деньги. Теперь влюбленные не только в бегах от ростовщиков, но и от полиции. Обреченные любовники-грабители банков, которым нечего терять…

В ролях 
 Джим Стёрджесс — Эдди Додсон
 Изабель Лукас — Полин
 Кристофер Ламберт — Рой Фортуне
 Патриция Аркетт — Тина
 Хлоя Севиньи — Шарлотта
 Винесса Шоу — Мими

Даты премьер 
  — 20 ноября 2014
  — 7 мая 2015

Примечания

Ссылки 
 

Гангстерские фильмы
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о реальных преступниках
Фильмы на английском языке